2-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди мужчин прошёл с 21 по 29 апреля 1956 года в Монтевидео (Уругвай) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул во второй раз выиграла сборная Бразилии.

Команды-участницы 
Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 21 апреля: Бразилия — Чили 3:0 (15:8, 15:1, 15:2).
 22 апреля: Уругвай — Парагвай 3:-; Бразилия — Перу 3:0 (15:2, 15:3, 15:3).
 24 апреля: Бразилия — Парагвай 3:1 (15:11, 10:15, 15:13, 15:11); Уругвай — Перу 3:-.
 26 апреля: Парагвай — Перу 3:0 (15:9, 15:13, 15:4); Уругвай — Чили 3:0 (15:6, 15:12, 15:11).
 28 апреля: Перу — Чили 3:-.
 29 апреля: Бразилия — Уругвай 3:1 (15:11, 10:15, 15:13, 15:11); Парагвай — Чили 3:0 (15:6, 15:13, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Бразилия: Жорже Мело, Лусио да Кунья, Жоэл Рамальо, Жозе Атила Гонсалвеш, Жуан да Коста, Урбано Балчадо, Нелсон Баррелс, Алешандре Параньос, Маурисио Таварис, Алваро Кайра.

  Уругвай: Арсенио Мунис, Николас Асеведо, Луис Бернардес, Просперо Корнехиа, Хуан де Амисис, Карлос Соуто, Вальтер Перес, Уго Сантос, Рубен Палладино, Карлос Ногейра.

  Парагвай.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди мужчин
1956 год в волейболе